Burrus bezeichnet folgende Personen:
 Jean-Paul Burrus (* 1954), französischer Unternehmer
 Lucius Antistius Burrus († 189), römischer Konsul 181
 Maurice Burrus (1882–1959), elsässischer Unternehmer, Politiker und Philatelist
 Sextus Afranius Burrus († 62 n. Chr.), römischer Ritter und Prätorianerpräfekt unter den Kaisern Claudius und Nero

 latinisierter Name des italienischen Alchimisten und Arztes Giuseppe Francesco Borri (1627–1695)

im NRHP gelistete Objekte:
 Burrus Mills Elevator C, in Kingfisher, Oklahoma, ID-Nr. 00000621
 Burrus-Finch House, in McKinney, Texas, ID-Nr. 87001671

Siehe auch:
 F. J. Burrus
 Burrhus